Costa oder Còsta (dt. ‚Küste‘) steht für:

 Costa (Familienname), zu Namensträgern siehe dort
 Costa Crociere, Kreuzfahrtgesellschaft
 Costa, vordere Längsader des Insektenflügels, siehe Costalader
 in der Medizin für Rippe
 Air Costa, Fluggesellschaft
 Costa Coffee, britische Kaffeehauskette
 Costa Book Award, britischer Literaturpreis
 Costa Cordalis, deutscher Schlagersänger griechischer Herkunft

geographische Objekte:

 Costa (Centovalli), Weiler im Centovalli, Tessin, Schweiz
 Costa (Korsika), Ort auf Korsika, Frankreich
 Costa (Pante Macassar), Suco im Verwaltungsamt Pante Macassar, Osttimor
 Costa (Peru), Ort in Peru
 Costa (Guimarães), Gemeinde in Portugal
 Còsta, piemontesischer Name von Costa Vescovato, Gemeinde in der Provinz Alessandria, Italien
 Còsta, venetischer Name von Costabissara, Gemeinde in der Provinz Vicenza, Italien
 Costa Spur, Felssporn im Viktorialand, Antarktika
 Costa Vescovato, eine Gemeinde  Einwohnern in der italienischen Provinz Alessandria, Region Piemont

COSTA steht für:
 COSTA Meeresspezialitäten, Tochterunternehmen der apetito-Gruppe

Siehe auch:
 Caleta Costa
 La Còsta
 Kosta
 Costas
 Dacosta